Háj ist der Name folgender Orte in der Slowakei:
 Háj (Turčianske Teplice), Gemeinde im Okres Turčianske Teplice (Žilinský kraj)
 Háj (Košice-okolie), Gemeinde im Okres Košice-okolie (Košický kraj)

Háj ist der Name folgender Orte in Tschechien:
 Háj u Loučné (Stolzenhain), Ortschaft im Okres Chomutov 
 Háj u Duchcova (Haan), Gemeinde 
 Háj ve Slezsku (Freiheitsau), Gemeinde im Okres Opava
 Háj (Habartice) (Göhe), Ortsteil von Habartice, Okres Liberec
 Háj (Jindřichovice) (Silbersgrün), Ortsteil von Jindřichovice, Okres Sokolov
 Háj (Radonice) (Gehae), Ortsteil von Radonice u Kadaně, Okres Chomutov
 Kralický Háj, Grundsiedlungseinheit von Kralice na Hané
 Malý Háj (Kleinhan), Ortsteil von Katharinenberg
 Háj (Stará Voda u Mariánských Lázní) (Grafengrün), Ortsteil von Stará Voda u Mariánských Lázní

Haj ist der Name folgender Orte in der Ukraine:
 Haj (Pokrowske), Ort in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Pokrowske
 Haj (Schytomyr), Ort in der Oblast Schytomyr, Rajon Schytomyr
 Haj (Borodjanka), Ort in der Oblast Kiew, Rajon Borodjanka
 Haj (Ostroh), Ort in der Oblast Riwne, Rajon Ostroh
 Haj (Radywyliw), Ort in der Oblast Riwne, Rajon Radywyliw
 Haj (Nedryhajliw), Ort in der Oblast Sumy, Rajon Nedryhajliw
 Haj (Tscherniwzi), Ort in der Oblast Tscherniwzi, Rajon Tscherniwzi
 Haj (Drabiw), Ort in der Oblast Tscherkassy, Rajon Drabiw
 Haj (Nowhorod-Siwerskyj), Ort in der Oblast Tschernihiw, Rajon Nowhorod-Siwerskyj
 Haj (Sosnyzja), Ort in der Oblast Tschernihiw, Rajon Sosnyzja

Haj ist der Name folgender Orte in Russland:
 Haj (Russland), Stadt in der Oblast Orenburg

Háj ist der Name folgender Berge in Tschechien:
 Háj u Aše, (Hainberg, 758 m), Berg bei Aš

Haj ist der Familienname folgender Personen:
 Fikri El Haj Ali (* 1985), deutscher Fußballspieler
 Oleksij Haj (* 1982), ukrainischer Fußballspieler
 Sami Al-Haj (* 1969), sudanesischer Kameramann
 Yassin al-Haj Saleh (* 1961), syrischer Schriftsteller und Dissident

HAJ steht für:
 Hannover (DE HAJ nach UN/LOCODE)
 Flughafen Hannover-Langenhagen, IATA-Code 

Siehe auch:
 Haja bzw. Håja
 Háje
 Hajj
 Hadj
 Hadsch
 Haddsch (Begriffsklärung)
 Hai
 Hay
 Hey
 HEI

HAJ